Президентские выборы в Чили проходили 14 декабря 1989 года одновременно с парламентскими выборами. Они положили конец военному режиму генерала Пиночета. Кандидат от центристской Коалиции партий за демократию, христианский демократ Патрисио Эйлвин Асокар получил 55% голосов избирателей при высокой явке в 95%.

Результаты

Ссылки 
 Elección Presidencial 1989 

Чили
Выборы в Чили
1989 год в Чили